Komentarz – krótki tekst o charakterze opiniotwórczym.

Komentarz rozpoczyna się od przedstawienia faktów, które zamierza się skomentować, a następnie zamieszczane są własne opinie na dany temat. W tego typu wypowiedziach można używać słów nacechowanych emocjonalnie, by poprzez nie wpływać na czytelnika. Komentarz powinien kończyć się podsumowaniem – wnioskiem autora, puentą lub pytaniem retorycznym skierowanym do odbiorcy.

Terminologia dziennikarska